Kultainsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kultainsaari (ö i Viitasaari, Kirkkosalmi), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 
 Kultainsaari (ö i Viitasaari, Kiminkijärvi), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar